Jméno Dobrá nese více obcí:
 Dobrá (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Dobrá (okres Trebišov) – obec v okrese Trebišov na Slovensku
 Dobrá (Přibyslav), část města Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod
 Dobrá (Stožec), část obce Stožec v okrese Prachatice
 Velká Dobrá, obec v okrese Kladno
 Dobrá nad Sázavou, část obce Nová Ves u Světlé v okrese Havlíčkův Brod

Jméno Dobrá nese také kopec:

 Dobrá (Těšínská pahorkatina) - kopec (385 m) v Těšínské pahorkatině u obce Dobrá (okres Frýdek-Místek)

Související články 
 Dobrá Voda
 Dobra